Нильс Хюландер (, 29 сентября 1904 — 7 июня 1970) — шведский ботаник и миколог.

Научная деятельность 
Нильс Хюландер специализировался на папоротниковидных, семенных растениях, а также на микологии.

Некоторые публикации 
 1948. List of amendments to the provisional minutes of the Symposium on Botanical Nomenclature and Taxonomy.
 Hylander, N; I Jørstad, JA Nannfeldt. 1953. Enumeratio uredinearum scandinavicarum. Opera botanica 1 (1).
 1957. Cardaminopsis suecica (fr.) Hiit., a Northern Amphidiploid species. Bulletin du Jardin botanique de l'État a Bruxelles 27 (4): 591—604.
 1941. De svenska formerna av Mentha gentilis L. coll.. Ed. Uppsala, Almqvist & Wiksells boktr. 49 pp.
 1945. Nomenklatorische und systematische Studien über nordische Gefässpflanzen. Ed. Uppsala, Almqvist & Wiksells Boktryckeri ab. 337 pp.
 1954. The genus Hosta in Swedish gardens: With contributions to the taxonomy, nomenclature and botanical history of the genus (Acta Horti Bergiani). Ed. Almquist & Wiksells. 420 pp.
 1955. Förteckning över Nordens växter. 1, Kärlväxter = Vascular plants. Ed. Lund: Gleerup, 175 pp.
 Nordisk kärlväxtflora I — II. Omfattande Sveriges, Norges, Danmarks, Östfennoskandias, Islands och Färöarnas kärlkryptogamer och fanerogamer, 2 vols. Vol. 1: Estocolmo 1953, 392+XV pp. Vol. 2 1966, 455+X pp.
 1971. Prima loca plantarum vascularium Sueciae. Plantae subspontaneae vel in tempore recentiore adventitiae. Första litteraturuppgift för Sveriges vildväxande kärlväxter jämte uppgifter om första svenska fynd. Förvildade eller i senare tid inkomna växter. Ed. Almqvist & Wiksell, Uppsala. 332 pp.
 1997. Vara Kulturvaxters Namn Pa Svenska Och Latin. 3ª ed. 302 pp. ISBN 91-36-00281-X.

Примечания

Ссылки 
 Nordisk kärlväxtflora I — II. Omfattande Sveriges, Norges, Danmarks, Östfennoskandias, Islands och Färöarnas kärlkryptogamer och fanerogamer

Ботаники по алфавиту
Ботаники Швеции
Микологи Швеции